Joe Royle – ex allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Lancelot Royle – velocista britannico
 Selena Royle – attrice statunitense